Résultats détaillés de l’édition 1929 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 20 mai au .

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 

|-
|1|| Henri Cochet||align=center|1/2 finale|| Jean Borotra (4)
|-
|2||bgcolor=CCCCFF| René Lacoste||align=center|Victoire|| Jean Borotra (4)
|-
|3|| Bill Tilden||align=center|1/2 finale|| René Lacoste (2)
|-
|4|| Jean Borotra||align=center|Finale|| René Lacoste (2)
|-
|5|| Francis Hunter||align=center|1/4 de finale|| Jean Borotra (4)
|-
|6|| Umberto de Morpurgo||align=center|1/4 de finale|| Bill Tilden (3)
|-
|7|| Henry Austin||align=center||| Béla von Kehrling (10)
|-
|8|| Colin Gregory||align=center|1/8 de finale|| Jacques Brugnon (9)
|}

|-
|9|| Jacques Brugnon||align=center|1/4 de finale|| Henri Cochet (1)
|-
|10|| Béla von Kehrling||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (2)
|-
|11|| Louis Raymond||align=center||| Jean Augustin 
|-
|12|| Giorgio De Stefani||align=center||| Alain Bernard
|-
|13|| Christian Boussus||align=center|1/8 de finale|| Jean Borotra (4)
|-
|14|| René de Buzelet||align=center||| Ian Collins 
|-
|15|| Daniel Prenn'||align=center||| Paul Féret
|-
|16|| Hans Moldenhauer||align=center|1/8 de finale|| Henri Cochet (1)
|}

 Tableau final 

 Double messieurs À venir.''

Simple dames

Têtes de série 
Six joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1929
France
France
Sport en France en 1929
Mai 1929
Tennis en juin 1929